Spoons est un terme anglais parfois utilisé pour désigner les cuillères, instrument de musique idiophone.
 The Spoons ou simplement Spoons est un groupe de musique canadien.
Théorie des cuillères, métaphore utilisée pour illustrer la gestion de l'énergie physique et/ou mentale d'une personne handicapée